Ялово́й — русская фамилия.

Известные носители:
 Яловой, Иван Павлович (1919—2006) — Герой Советского Союза.
 Яловой, Михаил Емельянович (1895—1937) — украинский писатель, поэт, драматург и публицист.
 Яловой, Фёдор Степанович (1917—2003) — Герой Советского Союза.

 Яловая, Жудитт-Флорес Мануэлевна (род. 1987) — российская волейболистка.